Biggs ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Biggs (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Asa Biggs (1811–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Barry Biggs (* 1947), jamaikanischer Reggae-Sänger und Produzent
 Barton Biggs (1932–2012), US-amerikanischer Unternehmer
 Benjamin T. Biggs (1821–1893), US-amerikanischer Politiker
 Casey Biggs (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Christopher Ewart-Biggs (1921–1976), britischer Diplomat und Botschafter in Irland
 Edward Power Biggs (1906–1977), britisch-amerikanischer Organist
 Hermann Biggs (1859–1923), US-amerikanischer Mediziner
 James Crawford Biggs (1872–1960), US-amerikanischer Jurist, Richter und United States Solicitor General
 Jane Ewart-Biggs, Baroness Ewart-Biggs (1929–1992), britische Politikerin (Labour Party)
 Jason Biggs (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Jerry Biggs (1950–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Jessica Biggs (* 1990), kanadische Biathletin
 John Burville Biggs (* 1934), australischer pädagogischer Psychologe und Romanautor
 Julian Biggs (1920–1972), kanadischer Filmschaffender
 Marion Biggs (1823–1910), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Biggs (* 1982), kanadischer Skirennläufer
 Ralph Biggs (* 1976), belgisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Rayse Biggs, US-amerikanischer Musiker
 Reinette Biggs (* um 1980), südafrikanische Erdsystemwissenschaftlerin und Autorin
 Richard Biggs (1960–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Ronald Biggs (1929–2013), britischer Posträuber
 Tyrell Biggs (* 1960), US-amerikanischer Boxer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Biggs (Illinois), im Mason County
 Biggs (Kalifornien), im Butte County
 Biggs (Kentucky), im Pike County
 Biggs (Missouri), im Douglas County – nicht mehr existent
 Biggs (New Mexico), im Rio Arriba County – nicht mehr existent
 Biggs Junction (Oregon)
 Biggs Settlement (Michigan)

Sonstiges:
 Biggs Run, Fließgewässer im Botetourt County, Virginia
 Biggs Spring Branch, Fließgewässer im Polk County, Tennessee

Siehe auch:
 Bigs
 Bicks
 BIX